Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Hessischen Landtags in der 17. Wahlperiode (gewählt in der Landtagswahl in Hessen 2008 am 27. Januar 2008, konstituierende Sitzung am 5. April 2008). Der Landtag amtierte bis zu seiner Selbstauflösung am 19. November 2008. Gemäß Hessischer Verfassung endete das Mandat der Abgeordneten an diesem Tage, so dass es bis zur Neuwahl am 18. Januar 2009 keine Abgeordneten mehr gab.

Präsidium 
 Präsident: Norbert Kartmann
 Erster Vizepräsident: Lothar Quanz
 Vizepräsidenten: Dieter Posch, Sarah Sorge, Hermann Schaus

Zusammensetzung 
Nach der Landtagswahl 2008 setzt sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionen 
 CDU-Fraktion
 SPD-Fraktion
 FDP-Fraktion
 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
 Fraktion Die Linke

Abgeordnete 

 17